Ravna Gora ou Ravna gora est un toponyme qui peut désigner :

en Bulgarie (le nom étant écrit , avec une seule majuscule) 
Ravna gora, village bulgare de l'obchtina de Sozopol, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Ravna gora, village bulgare de l'obchtina de Svilengrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Ravna gora, village bulgare de l'obchtina d'Avren, situé dans l'oblast de Varna ;

en Croatie
Ravna Gora, village et municipalités croates situés dans le comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Ravna gora, une montagne de Croatie culminant à 686 m;

en Serbie (le nom étant écrit avec deux majuscules pour les localités, également écrit en cyrillique ) 
Ravna gora, une montagne de l'ouest de la Serbie, située dans les monts de Valjevo et dans la frange orientale des Alpes dinariques ;
Ravna Gora, village serbe de la municipalité d'Ivanjica, situé dans le district de Moravica ;
Ravna Gora, village serbe de la municipalité de Vlasotince, situé dans le district de Jablanica.